Cornwall Island ist der Name folgender Inseln:

 Cornwall Island (Manitoba) in Manitoba, Kanada
 Cornwall Island (Northwest Territories) in den Northwest Territories, Kanada
 Cornwall Island (Nunavut) in Nunavut, Kanada
 Cornwall Island (Ontario) im Sankt-Lorenz-Strom, Kanada
 Cornwall Island (Südliche Shetlandinseln) im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Cornwall Island (Australien) in Western Australia, Australien

Siehe auch:
 Cornwallis Island